Montejo ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Montejo († 2013), mexikanische Schauspielerin
 Daynellis Montejo (* 1984), kubanische Taekwondoin
 Eugenio Montejo (1938–2008), venezolanischer Dichter und Essayist
 Francisco de Montejo (* um 1479; † 1553), spanische Eroberer

Montejo steht für:
 Montejo (Salamanca), Ort und Gemeinde (municipio) in der Provinz Salamanca in der Autonomen Region Kastilien-León